

Toponyme 
 Vieux-Port, commune française de l'Eure.

Port

France
 Vieux-Port de La Rochelle, nom du port historique de la ville de La Rochelle.
 Vieux-Port de Marseille, nom du port historique de la ville Marseille.

Canada
 Vieux-Port de Montréal, nom du port historique de la ville de Montréal.

Autres 
 Vieux-Port - Hôtel-de-Ville, station de métro de Marseille
 Tunnel du Vieux-Port, tunnel de Marseille